Dog Island kan syfta på följande platser:

Anguilla 

 Dog Island, Anguilla,

Antarktis 

 Dog Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Great Dog Island (ö i Australien), Tasmanien,

Gambia 

 Dog Island (ö i Gambia), North Bank Division,

Kanada 

 Dog Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Gambiaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar